Тунчжи () — одна из крупнейших китайских энциклопедий средневековья. Составлена учёным-отшельником Чжэном Цяо в эпоху Сун. Труд был официально опубликован в 1161 году.

Тунчжи составила 200 цзюаней и 3 цзюаня указателей. Всего она содержала 20 тем.

В «Тунчжи» Чжэн Цяо впервые образцово систематизировал такие отрасли, как историческая филология, фонетика, развитие семей и кланов. Его труд стал моделью для последующих энциклопедий. Глава «Об изображениях» вызывает значительный интерес историков и теоретиков искусства. Подход к истории иероглифического письма у Чжэна Цяо выделяется качеством научного исследования на фоне современных ему работ. Чжэн Цяо посвятил письменности отдельный значимый раздел, «6 правил составления иероглифов».

Чжэн Цяо был критически настроен по отношению к наследию прошлого и стремился по возможности делать выводы из собственного опыта, что было необычно как для китайской традиционной культуры, так и для средневековья в целом. Например, он стремился писать о насекомых и растениях, основываясь на непосредственном опыте, а не трудах предшественников.

В своём подходе к отраслям человеческого знания (по которым разделена «Тунчжи») Чжэн Цяо исходил из соотношения «полноты» и «недостаточности». При этом ряд авторов отмечает, что Чжэн Цяо концентрировался на том, чтобы показать историческое развитие, что роднит его с деятелями науки гораздо более позднего времени, использовавшими концепцию прогресса.

«Тунчжи» стала одной из «трёх энциклопедий» (Саньтун) и часто издавалась вместе с двумя другими, «Тундянь» танского Ду Ю и «Вэньсянь-тункао» юаньского Ма Дуаньлиня. В этом контексте её высоко оценивал, в частности, Мао Цзэдун.

Об изображениях 图谱略 
Глава «Краткий обзор иллюстрированных трактатов» исследует использование иллюстраций в технических мануалах. Примечательно, что иллюстрации ту отдаётся первенство в передаче значения: Чжэн Цяо использует классическую текстильную метафору, утверждая, что иллюстрации это «основа» цзин 經 (продольные, более прочные нити ткани), а вербальное содержание — «уток» вэй 緯 (поперечные нити).

Примечания 

Энциклопедии Китая
Книги XII века
XII век в Китае